Musterschule (school) - gymnasium in Frankfurt am Main
 Musterschule (metrostation) - metrohalte in Frankfurt am Main, vernoemd naar bovenstaande school